Пустыньки — название населённых пунктов:

Россия 
 Пустыньки — деревня в Холмском районе Новгородской области.
 Пустыньки — деревня в Невельском районе Псковской области.
 Пустыньки —  деревня в Пушкиногорском районе Псковской области, сельское поселение Велейская волость.
 Пустыньки —  деревня в Пушкиногорском районе Псковской области, сельское поселение Новгородкинская волость.
 Пустыньки — деревня в Пушкиногорском районе Псковской области, сельское поселение Полянская волость.
 Пустыньки — деревня в Пушкиногорском районе Псковской области, городское поселение Пушкиногорье.
 Пустыньки — деревня в Себежском районе Псковской области.
 Пустыньки — деревня в Велижском районе Смоленской области.